Cristiano Frattini (1973-) coureur cycliste italien ;
 Davide Frattini (1978-), coureur cycliste italien ;
 Francesco Frattini (1967-), coureur cycliste italien ;
 Franco Frattini (1957-2022), homme politique italien ;
 Giovanni Frattini (1852–1925), mathématicien italien ;
 Pietro Frattini (1821-1853), patriote italien ;
 Víctor Frattini (1956-), joueur uruguayen de basket-ball.

Mathématiques 
 Argument de Frattini
 Sous-groupe de Frattini
 Théorème de Frattini

Transports 
 Frattini, station du métro de Milan